Buerak () è un gruppo russo post-punk di Novosibirsk. È stato fondato nel 2014 da Artyom Cherepanov e Alexandr Makeyev. 
Secondo la rivista russa Afisha, Buerak è uno dei gruppi più importanti della "new wave russa".

A metà del 2017, il gruppo ha interrotto i rapporti con il tour manager Stepan Kazaryan per uno scandalo, accusando il manager per frode.

Discografia

Album 
2016 – Танцы По Расчёту
2017 – Скромные Апартаменты
2018 – Репост Модерн
2019 – Шоу-бизнес
2020 - Компактные откровения
2021 - Танцы По Расчёту 2
2022 - Музей устаревшего искусства

EP 
 2014 – Преступность / Крестьянство
 2015 – Пролетариат
 2016 – Корни
 2019 – Готика
 2019 – Китайский Квартал
 2019 - SEND NUDES
 2020 – Среди них ты
 2020 - Не Станет Хитом

Singoli 
 2014 – Портреты
 2014 – Полны любви
 2015 – Двойник
 2015 – Формы
 2015 – Зимние песни
 2016 – Страсть к курению
 2016 – Влюбленный Альфонс
 2017 – Усталость от безделья
 2017 – Летние дворы
 2018 – Друг
 2018 – Собутыльник
 2018 – Бесплатный вход
 2018 – Неважно
 2019 - Дурачок
 2019 - Сотка (В кармане зимней куртки)
 2019 - Боль
 2020 - Лузер блюз
 2021 - На старых сидениях кинотеатра 2
 2021 - Ушёл в себя
 2021 - Там где ты
 2022 - Бесконтактное общение
 2022 - Спортивные очки 2
 2022 - Пульс Стучит

Note

Collegamenti esterni